Анти (анті-):

 Анти- (походить від ) — префікс, що вживається для творення слів із значенням «протилежний», ворожий чому-небудь; проти; наприклад: антинародний, антидемократичний, антиукраїнський і т. д..
 Анти — група слов'янських племен IV-VII ст., що згадується візантійськими авторами з 4 ст. до початку 7 ст..
 Анти — збірна назва народів, мешкавших на теренах інкської провінції «Антисуйу».
 Анти (ˁntj) — неправильне читання імені єгипетського божка пустелі Немті.
 ANTI- — американський «лейбл» звукозапису.
 Анти — село, Джейрахського району Інгушетії.
 Анти — в архітектурі виступи поздовжніх стін споруди обрамляючі обидві сторони входу.

Примітки